Pfalz-Zweibrücken har flera betydelser:

Hertigdömet Pfalz-Zweibrücken – historiskt hertigdöme i sydvästra Tyskland 1444–1801
Lista över Huset Wittelsbach – tysk fursteätt, gren av huset Wittelsbach